AOR es un acrónimo que puede significar:
 Aspirante a Oficial de Reserva en el Ejército Argentino;
 Soft rock;
 Adult-oriented rock;
 Arena Oriented Rock
 Album-oriented rock.
 Advanced Oil Recovery AOR (performance)'''
 

Acrónimos
Siglas